Jméno a příjmení Robert Benson se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Robert Benson (lední hokejista) – kanadský hokejový obránce (1894–1965)
 Robert Benson (politik) – anglický politik (1676–1731)
 Robert Hugh Benson – anglický kněz (1871–1914)